Echogram
 zapis z echografu
 obraz oscyloskopowy odbicia ultradźwięków w miejscu zróżnicowania tkanki – zobacz też: ultrasonograf, ultrasonogram